Карл V Мудрый (1338—1380) — король Франции (1364—1380).
 Карл V Габсбург (1500—1558) — император Священной Римской империи (1519—1556), король Испании (1516—1556) под именем Карл I.
 Карл V (1643—1690) — герцог Лотарингский (1643—1690).
 Карл V (1661—1700) — король Неаполя (1666—1700).